Hedström ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Hedström (* 1987), schwedisch-isländischer Eishockeyspieler
 Jan Erik Hedström († 2010), schwedischer Sportfunktionär
 Jonathan Hedström (* 1977), schwedischer Eishockeyspieler
 Lotta Hedström (* 1955), schwedische Politikerin
 Robin Hedström (* 1989), schwedisch-isländischer Eishockeyspieler
 Tina Hedström (1942–1984), schwedische Schauspielerin

Siehe auch:
 Hedstrom